Bjelogrlić ist der Familienname folgender Personen:

 Mirjana Bjelogrlić-Nikolov (* 1961), serbische Fernsehjournalistin 
 Uroš Bjelogrlić (* 1996), serbischer Eishockeyspieler